Огневая позиция — участок местности, сознательно выбранный стреляющим для ведения огня:
 в военном деле огневая позиция — место расположения огневого средства, отвечающее ряду требований по обеспечению удобства его использования, маскировки, защищенности и т.д.
 в пулевой стрельбе и полиатлоне огневая позиция — исходная позиция стреляющего, которая определяется правилами соревнований.
 в биатлоне огневая позиция — расхожее название огневого рубежа.